Alan Sorrenti (né en 1950), chanteur et compositeur italien ;
 Mario Sorrenti (né en 1971), photographe de mode italien.